

События

Римское царство 
 Царь: Сервий Туллий.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Весной цзиньский князь, собирая войска, послал в Лу Ци Ци (Цэ-ци), в 3 луне луский князь выехал в столицу Чжоу.
 Луский посол Шусунь Цяо-жу прибыл к чжоускому вану, Вансунь Юэ (эпизод 23 «Го юй») посоветовал вану не одаривать посла. Затем приехал луский гун, его сопровождал Чжунсунь Ме (Мэн Сянь-цзы).
 В 5 луне цзиньские войска (4 армии) во главе с князем, возглавив князей Ци, Лу, Сун, Вэй, Цао и Чжэн и силы Чжу и Тэн, вторглись в Цинь (перед этим Люй Сян был послан высказать циньскому князю порицание за нарушение договора 580 года). Они разбили циньцев у Масуя и преследовали их армию до реки Цзин[шуй], и захватили их военачальника Чэн-чая.
 Князь Цао Сюань-гун (Лу) погиб во время похода на Цинь. Младший брат Сюань-гуна княжич Фу-чу убил наследника и встал у власти (Чэн-гун, эра правления 577—555); в «Цзо чжуань» Фу-чу назван сыном Сюань-гуна. Жители Цао хотели поставить у власти Цзы-цзана (сына Сюань-гуна от наложницы), но тот отказался. Зимой был похоронен Сюань-гун.
 В 7 луне луский князь вернулся из похода.

См. также

Примечания